Touch-and-go est à l'origine une expression venant d'une manœuvre de pilotage.

Cinéma et télévision
 Touch and Go est un film britannique réalisé par Michael Truman en 1955.
 Touch and Go est une série télévisée britannique réalisée par Jonathan Ingrams en 1978.
 Touch and Go est un film australien réalisé par Peter Maxwell en 1980.
 Touch and Go est un film américain réalisé par Robert Mandel en 1986.
 Touch and Go est un téléfilm britannique réalisé par Tim Fywell en 1998.
 Touch and Go est un film hong-kongais réalisé par Ringo Lam en 1991.
 Touch & Go est un film canadien réalisé par Scott Simpson en 2003.

Musique 
 Touch and Go, une comédie musicale de Broadway chorégraphiée par Helen Tamiris
 Touch and Go est un ensemble américain de jazz.
 Touch and Go Records est un label indépendant de Chicago spécialisé dans le rock indépendant.
 Touch and Go est une chanson du groupe The Cars présente sur l'album Panorama sorti en 1980.
 Touch and Go est une chanson du groupe Emerson, Lake & Powell présente sur l'album homonyme sorti en 1986.
 Touch N Go est une chanson de Joe Budden présente sur l'album Padded Room sorti en 2008.

Homonymie de titre